Grienberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Grienberger (1561–1636), Jesuitenpater und Astronom
 Karl Grienberger (1824–1908), österreichischer katholischer Geistlicher und Politiker
 Theodor von Grienberger (1855–1932), österreichischer Germanist